L'escriptura tàmil, és l'alfabet usat per a escriure la llengua tàmil, una de les llengües del subcontinent indi. Conté 12 vocals i 18 consonants. Aquestes es combinen per a formar 216 caràcters compostos. Hi ha un caràcter especial (Aaytha ezutthu), sumant un total de 217 caràcters.

Atenció: Totes les consonants amb ai, au, e, o, u (tant curtes com llargues) junt amb algunes amb "i" estan escrites correctament però encara no es mostren com deurien.

க ஖ ஗ ஘ ங ச ஛ ஜ ஝ ஞ ட 
஠ ஡ ஢ ண த ஥ ஦ ஧ ந ன ப ஫ ஬ ஭ ம ய ர ற ல ள ழ வ ஶ ஷ ஸ ஹ ஺ ஻ ஼ ஽ ா ி 
ீ ு ூ ௃ ௄ ௅ ெ ே ை ௉ ொ ோ ௌ ் ௎ ௏ ௐ ௑ ௒ ௓ ௔ ௕ ௖ ௗ ௘ ௙ ௚ ௛ ௜ ௝ ௞ ௟ 
௠ ௡ ௢ ௣ ௤ ௥ ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲ ௳

 Vocals:ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ (*-a-ā-i-ī-u-ū-e-ē-ai-o-ō-au) 
 Vocals amb consonants: -் ா ி ீ ு ூ ெ ே ை ொ ோ ௌ (*-ā-i-ī-u-ū-e-ē-ai-o-ō-au)
 G/K/H:க் க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
 NG:௩் ௩ ௩ா ௩ி ௩ீ ௩ு ௩ூ ௩ெ ௩ே ௩ை ௩ொ ௩ோ ௩ௌ
 S/CH:ச் ச சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
 NY:ஞ் ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
 D/T:ட் ட டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
 N:ண் ண ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
 D/T(TH):த் த தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ 
 N:ந் ந நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
 B/P:ப் ப பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
 M:ம் ம மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
 Y:ய் ய யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
 R:ர் ர ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
 L:ல் ல லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
 V/W:வ் வ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
 L:ழ் ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
 L:ள் ள ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
 R:ற் ற றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
 N:ன் ன னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
 J:ஜ
 H:ஹ
 Z/S:ஸ

Vegeu també 
 Llengua tàmil

Tàmil
Llengües dravídiques